Reyðarfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Reyðarfjörður (fjord), Austurland, 
 Reyðarfjörður, ort, Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar